Dolgozók Lapja, temesvári szakszervezeti folyóirat (1930–1931)
Dolgozók Lapja, tatabányai regionális hírlap (1946–1985)